Schnarrenberg ist der Name von geographischen Objekten in Baden-Württemberg:
 Schnarrenberg (Auenwald), Wüstung bei Auenwald-Hohnweiler im Rems-Murr-Kreis
 Schnarrenberg (Stuttgart) (), Erhebung zwischen Stuttgart-Münster und Stuttgart-Zuffenhausen
 Schnarrenberg (Tübingen), Ausläufer des Steinenbergs in Tübingen im Landkreis Tübingen